Кодря́ну — румынская фамилия:

 Кодряну, Константин (род. 1981) — румынский депутат и кандидат в мэры Кишинёва.
 Кодряну, Корнелиу Зеля (1899—1938) — румынский политический деятель.
 Кодряну, Мария Петровна (род. 1949) — советская, молдавская, российская певица.
 Кодряну, Роман (1952—2001) — румынский борец греко-римского стиля.

Составные фамилии 
 Боси-Кодряну, Николае (1885 — ?) — бессарабский политический и государственный деятель.
 Зубку-Кодряну, Николае (1850—1878) — румынский революционер.